Esistono più comuni francesi con questo nome

Sauve – Gard
La Sauve (Gironda)